99-й полк:
 99-й гвардейский самоходный артиллерийский полк
 Ивангородский 99-й пехотный полк